Kon'kovo – stazione della metropolitana di Mosca
 Kon'kovo – quartiere di Mosca